

Patronyme 

 Ardico Magnini (1928–2020), footballeur italien ;
 Filippo Magnini, nageur italien ;
 Davide Magnini, skieur-alpiniste et athlète italien

Patronyme italien